Cherry Bomb steht für:
 Cherry bomb, Feuerwerkskörper
 Cherry Bomb (Lied), Lied der Band The Runaways
 Cherry Bomb (Band), deutsche Punkrock-Band
 Cherry Bomb (Album), Album von Tyler, the Creator